Jara macho puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cistus populifolius; o
 el nombre común de la planta Cistus crispus.